Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1972. godinu je osvojio Partizan iz Beograda.

I. savezna liga 

 Izvori: 
 Jadran-Koteks : '20 - '90

II. savezna liga

Kvalifikacije za II. saveznu ligu 
Igrano u Kopru u kolovozu 1972.

 Izvori: 
 VK Senta

Izvori 
  

1972.